Serenius ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Serenius (1884–1960), finnischer lutherischer Pfarrer
 Ingvald Serenius (1900–1974), finnischer Architekt
 Jacob Serenius (1700–1776), schwedischer lutherischer Bischof
 Maria Serenius, finnische Diplomatin
 Per-Olof Serenius (* 1948), schwedischer Eisspeedway-Fahrer
 Timo Serenius (* 1955), finnischer Bandyspieler

Siehe auch
 Serenus